Ди́ллингхем () — англоязычная фамилия и топоним.


Топонимы 
 Диллингхем — зона переписи населения на Аляске (США).
 Диллингхем — город на Аляске.
 Диллингхем — аэропорт одноимённого города.

Люди 
  (1844—1918) — американский бизнесмен и промышленник.
  (1799—1891) — американский политик.
  (1843—1923) — американский политик.

См. также 
 Колин Хэнкс (род. 1977) — американский актёр и продюсер; имя при рождении — Колин Льюис Диллингхем.
 Саманта Льюис (1952—2002) — американская актриса театра и кино, продюсер; имя при рождении — Сьюзан Джейн Диллингхем.